Титоренко:

Фамилия 
 Титоренко, Владимир Ефимович (род. 1958) — российский дипломат, доктор политических и кандидат исторических наук.
 Титоренко, Наталья Ивановна (род. 1951) — российская шахматистка и инженер.

Географические объекты 
 Титоренко — железнодорожная станция Приволжской железной дороги на линии Анисовка — Урбах

См. также